Svenska Futsalligan 2020/2021 är den sjunde säsongen av Svenska Futsalligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

IFK Göteborg avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 11–7.

Örebro SK avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 12–6.

Strängnäs FC avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 10–9.

Hammarby IF avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Semifinaler

Örebro SK avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 13–7.

Hammarby IF avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Final

Källor
 Officiell hemsida

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021